Juan Sedeño de Arévalo, (siglo XVI) escritor y traductor español del Renacimiento.

Se especializó en traducir obras clásicas italianas, como La Jerusalén libertada de Torcuato Tasso, que tradujo en octavas reales. Su poesía original ha sido estudiada y editada recientemente (Poesia originale: (BNM, Ms.7716). Edizione critica, studio introduttivo e commento a cura di Giuseppe Mazzocchi, Viareggio/Lucca: Mauro Baroni, 1997). También escribió unos Coloquios de amor y bienaventuranza editados modernamente (Coloquios de amor y bienaventuranza, ed. y estudio de Pedro M. Cátedra, Barcelona: Stelle dell'Orsa, 1986) y una Suma de los Varones ilustres, Medina del Campo, Diego Fernández de Córdoba, 1551. Versificó también La Celestina en su Tragicomedia de Calisto y Melibea: nuevamente trobada y sacada de prosa en metro castellano.

Bibliografía 
 Jesús-Graciliano González Miguel, "Juan Sedeño, controvertido traductor de obras clásicas italianas", en Livius: Revista de estudios de traducción, Nº 3, 1993 , pags. 97-114

Enlaces externos 

Escritores de España del siglo XVI
Escritores en español del siglo XVI
Traductores de España del siglo XVI
Traductores del italiano al español